Alfred Smith ou Alf Smith peut désigner :
 Alfred Smith (1853-1936), peintre français ;
  (1873-1952), joueur et dirigeant canadien de hockey sur glace ;
 Alfred Emanuel Smith (1873-1944), homme politique américain.